Die Esiliiga ist die zweithöchste Spielklasse im estnischen Fußball.

Eine Ligasaison richtet sich nach dem Kalenderjahr. Sie beginnt im April und endet im November.

Modus 
Seit 2005 besteht die Esiliiga aus zehn Mannschaften. Einige davon sind die zweiten Mannschaften der Meistriliigavereine. Der Staffelsieger steigt direkt in die Meistriliiga auf. Der Zweitplatzierte spielt gegen den Vorletzten der Meistriliiga eine Relegation mit Hin- und Rückspiel.

Die zweiten Mannschaften der Meistriliigavereine sind jedoch nicht aufstiegsberechtigt. Beenden sie die Saison auf einem der oberen Plätze, so rücken entsprechend die Nächstplatzierten auf den Aufstiegs- bzw. Relegationsplatz. Die letzten zwei Vereine der Esiliiga stiegen bis 2012 direkt in die II Liiga ab, der Drittletzte konnte über die Relegation die Liga halten.

2013 wurde die II Liiga zur vierthöchsten Spielklasse und wurde von der neu eingerichteten Esiliiga B als dritte Liga abgelöst, in die die Vereine seitdem aus der Esiliiga absteigen.

Meister

Vereine 2023

Weblinks 
 Estnischer Fußballverband
 Aktuelle Saison bei Soccerway.com